Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2011 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Petra Kvitová je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Caroline Wozniacki (četrti krog)
 Vera Zvonareva (tretji krog)
 Na Li (drugi krog)
 Viktorija Azarenka (polfinale)
 Marija Šarapova (finale)
 Francesca Schiavone (tretji krog)
 Serena Williams (četrti krog)
 Petra Kvitová (prvakinja)
 Marion Bartoli (četrtfinale)
 Samantha Stosur (prvi krog)
 Andrea Petkovic (tretji krog)
 Svetlana Kuznecova (tretji krog)
 Agnieszka Radwańska (drugi krog)
 Anastazija Pavljučenkova (drugi krog)
 Jelena Janković (prvi krog)
 Julia Görges ''(tretji krog)

<li> Kaia Kanepi (prvi krog)
<li> Ana Ivanović (tretji krog)
<li> Yanina Wickmayer (četrti krog)
<li> Peng Shuai (četrti krog)
<li> Flavia Pennetta (tretji krog)
<li> Shahar Pe'er (prvi krog)
<li> Venus Williams (četrti krog)
<li> Dominika Cibulková (četrtfinale)
<li> Daniela Hantuchová (tretji krog)
<li> Marija Kirilenko (tretji krog)
<li> Jarmila Gajdošová (tretji krog)
<li> Jekaterina Makarova  (prvi krog)
<li> Roberta Vinci (tretji krog)
<li> Bethanie Mattek-Sands (prvi krog)
<li> Lucie Šafářová (drugi krog)
<li> Tsvetana Pironkova (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=10
|RD1-team01= S Stosur
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= M Czink
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= A Yakimova
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= S Arvidsson
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=1

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= E Baltacha
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= M Barthel
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= K Flipkens
|RD1-score07-1=0
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=20
|RD1-team08= S Peng
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=31
|RD1-team09= L Šafářová
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= L Hradecká
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= K Zakopalová
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=8
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= E Webley-Smith
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= A Kerber
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6<sup>4
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= L Robson
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=7<sup>7
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= A Čakvetadze
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3= 
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= M Šarapova
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=PR
|RD2-team01= M Czink
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= A Yakimova
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= E Baltacha
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=5
|RD2-seed04=20
|RD2-team04= S Peng
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=7

|RD2-seed05=31
|RD2-team05= L Šafářová 
|RD2-score05-1=0
|RD2-score05-2=7<sup>7
|RD2-score05-3=4
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= K Zakopalová
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6<sup>3
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= L Robson
|RD2-score07-1=6<sup>4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= M Šarapova
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=PR
|RD3-team01= M Czink
|RD3-score01-1=2
|RD3-score01-2=6<sup>5
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=20
|RD3-team02= S Peng
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=7<sup>7
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03= 
|RD3-team03= K Zakopalová
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= M Šarapova
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=20
|RD4-team01= S Peng
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= M Šarapova
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3= 
}}

3. del

4. del

|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= R Oprandi
|RD1-score04-1=0
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= E Rodina 
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= C Scheepers
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= I-C Begu
|RD1-score07-1=6<sup>3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=21
|RD1-team08= F Pennetta
|RD1-score08-1=7<sup>7
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=26
|RD1-team09= M Kirilenko 
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= A Brianti
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= T Tanasugarn
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= J Švedova
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= S Halep
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= B Jovanovski
|RD1-score14-1=1
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= A Rezaï
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= S Williams
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=9
|RD2-team01= M Bartoli
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02= 
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=5
|RD2-score02-3=2

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= E Rodina
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3= 
|RD2-seed04=21
|RD2-team04= F Pennetta
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3= 

|RD2-seed05=26
|RD2-team05= M Kirilenko 
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=7
|RD2-score05-3= 
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= T Tanasugarn
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=5
|RD2-score06-3= 

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= S Halep
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=1
|RD2-seed08=7
|RD2-team08= S Williams
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=9
|RD3-team01= M Bartoli
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=9
|RD3-seed02=21
|RD3-team02= F Pennetta
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=7

|RD3-seed03=26
|RD3-team03= M Kirilenko 
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=7
|RD3-team04= S Williams
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=9
|RD4-team01= M Bartoli
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7<sup>8
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02=7
|RD4-team02= S Williams
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=6<sup>6
|RD4-score02-3= 
}}

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= F Schiavone
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=1
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Dokić
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03=

8. del

|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= M Niculescu
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Bammer
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= K O'Brien
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= K Date Krumm
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Amanmuradova
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=23
|RD1-team08= V Williams
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=32
|RD1-team09= T Pironkova
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= C Giorgi
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= V King
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=2
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Martić
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= E Vesnina
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= L Pous Tió
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= A Riske
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=3
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= V Zvonareva
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=
|RD2-team01=

Ženske posamično
2011